James Coburn (1928-2002), acteur américain

James Coburn est un nom pouvant aussi désigner:

 (1882-1953), homme politique irlandais
 (né en 1944), homme politique américain du New Hampshire

Voir aussi

Coburn, James